Qadesh, site archéologique où ont eu lieu des batailles en Syrie
 Qadesh, site archéologique en Israël
 Qadesh Barnéa, lieu de l'Exode situé dans le Sinaï
 Qadesh, déesse de la mythologie égyptienne
 Qadesh Quartett, groupe musical allemand